Kieslingswalde ist ehemaliger deutscher Name von Ortschaften in Polen:

Sławnikowice (Zgorzelec), Gemeinde Zgorzelec, mit Schloss Kieslingswalde 
Idzików, Gemeinde Bystrzyca Kłodzka
Łopatki, Gemeinde Książki